Анзор Хацуевич Бирсов (1892—1983) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1892 году в селе Заюково. Член КПСС.

С 1910 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1910—1956 гг. — крестьянин, организатор коллективного сельского хозяйства, заместитель председателя, председатель сельсовета села Заюково, заместитель председателя, председатель Баксанского райисполкома, заместитель председателя колхоза, участник Великой Отечественной войны, председатель колхоза имени Кирова села Заюково Эльбрусского района Кабардино-Балкарской АССР. 

В 1934 году председателю Заюковского сельского Совета Анзору Бирсову была вручена премия — легковой автомобиль.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1949 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Умер в Заюково в 1983 году.

Ссылки 
 
 Бирсов 
 Бирсов

Председатели колхозов
Председатели районных исполкомов РСФСР
Председатели сельских советов РСФСР